Słupsk se poate referi la:

Județul Słupsk în Polonia
Słupsk, un oraș în Polonia